

Persone 
 Carlo Alberto – nome proprio di persona italiano
 Carlo Alberto di Savoia – Monarca dell'Ottocento
 Carlo Alberto dalla Chiesa – generale ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982
 Carlo Alberto d'Asburgo-Teschen – membro della casata degli Asburgo
 Carlo Alberto Quilico – avvocato
 Carlo Alberto Rossi – compositore
 Carlo Alberto Quario – calciatore
 Carlo Alberto Redi – accademico
 Carlo Alberto Ciocci – politico democristiano
 Carlo Alberto Graziani – politico

Altro 
 Carlo Alberto – incrociatore corazzato della prima guerra mondiale
 Carlo Alberto – pirofregata della Regia Marina